

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Zbrza – część wsi Oblęgór w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Zbrza – część wsi Leszczków w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Zbrza – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Zbrza – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

Inne 
 Zbrza – wąwóz na Garbie Tenczyńskim
 Zbrza – wąwóz w Dolinie Racławki